Como Partito Socialista Unitario (PSU) se han identificado tres diversos partidos políticos italianos:
 Partido Socialista Unitario (1922): Fundado en 1922 por el ala reformista del Partido Socialista Italiano (PSI). Fue prohibido por el régimen fascista de Mussolini en 1925. Se reconstituyó clandestinamente como Partito Socialista Unitario dei Lavoratori Italiani. Finalmente, en julio del 1930 se reunificó con el PSI.
 Partido Socialista Unitario (1949): El partido se funda en diciembre de 1949 con la unión de la corriente autonomista del PSI y la corriente de izquierdas del Partido Socialista de los Trabajadores Italianos (Partito Socialista dei Lavoratori Italiani, PSLI). En 1951 el PSLI y el PSU se fusionan creando el Partito Socialista - Sezione Italiana dell'Internazionale Socialista que en 1952 pasaría a llamarse Partido Socialista Democrático Italiano (PSDI).
 Partido Socialista Unitario (1969): En esos tres años, el PSDI asume la denominación de Partido Socialista Unitario.

Unitario
S